:
 Бофремон, Александр де (1773—1833) — французский государственный деятель.
 Бофремон, Альфонс де (1792—1860) — французский военный и государственный деятель, сенатор при Второй империи.
 Бофремон, Жак-Антуан де (ок. 1682—1710), маркиз де Листене и Клерво — французский генерал, участник войн Людовика XIV.
 Бофремон, Жозеф де (1713—1795) — вице-адмирал Франции, участник Семилетней войны.
 Принц Бофремон, Луи де (1712 — ранее 2 декабря 1769), князь Священной Римской империи — французский генерал, участник войн Людовика XV.
 Бофремон, Луи-Бенин де (1685—1755), маркиз де Листене и Клерво — французский генерал, участник войн за испанское и польское наследство.
 Бофремон, Шарль-Луи де (1614—1682), маркиз де Мексимьё, Листене и Клерво — военный и государственный деятель Испанской империи.
 Бофремон, Шарль-Роже де  (1713—1795), князь Священной Римской империи — французский генерал, участник войн Людовика XV.
 Бофремон, Эжен де (1843—1917) — французский литератор и историк.